Philippe V est un nom porté par plusieurs souverains européens :
 Philippe V (238-179 av. J.-C.), roi de Macédoine de -221 à -179
 Philippe V dit le Long (1291-1322), roi de France de 1316 à 1322
 Philippe V (1541-1599), seigneur de Hanau-Lichtenberg
 Philippe V, (1683-1746), roi d'Espagne de 1700 à 1746 à la suite de l'héritage de Charles II, roi d'Espagne.

Homonymie